Михаи́л Семёнов:
 Семёнов, Михаил Алексеевич (род. 1986) — российский и белорусский лыжник, биатлонист.
 Семёнов, Михаил Васильевич (1933—2006) — советский баскетболист, ЗМС.
 Семёнов, Михаил Владимирович (род. 1984) — белорусский борец, призёр Олимпиады.
 
 Семёнов, Михаил Иннокентьевич (1938—2019) — российский политик, депутат Верховного Совета СССР, член Совета Федерации РФ.
 
 Семёнов, Михаил Фёдорович (1942—2010) — советский футболист.